Miejscowości w USA:
 West Jefferson – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Jefferson
 West Jefferson – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Ashe
 West Jefferson – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Madison
Gminy w USA:
 West Jefferson (ang. West Jefferson Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Ashe